Romániai települések
 Birtin Hunyad megyében
 Bertény Bihar megyében